Les Nèsoi (du grec Nῆσοι, « îles »), dans la religion grecque antique, étaient les déesses des îles.

Chaque île avait sa propre personnification.

Elles ont été classés comme Protogenoi, autrement dit comme divinités grecques primordiales.

Les Nèsoi sont supposées avoir été des Ouréa ayant coulé dans la mer lors d'une colère de Poséidon.

Notes et références 

Divinité grecque